Зи́мний мост — название двух соседних мостов через Зимнюю канавку в Санкт-Петербурге.

 1-й Зимний мост
 2-й Зимний мост

См. также 
 Зимний переулок
 Зимняя улица